San Germán (gemeente), een gemeente in de Amerikaanse vrijstaat Puerto Rico
 San Germán (plaats), een plaats in bovenstaande gemeente